Miączyńscy herbu Suchekomnaty – polski ród szlachecki
 Miączyńscy herbu Wieniawa – polski ród szlachecki
 Miączyńscy herbu Zadora – polski ród szlachecki